Jos Engelen (politicus), Belgisch politicus en burgemeester van Meerhout
 Jos Engelen (natuurkundige), Nederlands natuurkundige